Procerodidae är en familj av plattmaskar. Enligt Catalogue of Life ingår Procerodidae i ordningen planarier, klassen virvelmaskar, fylumet plattmaskar och riket djur, men enligt Dyntaxa är tillhörigheten istället ordningen planarier, fylumet plattmaskar och riket djur. Enligt Catalogue of Life omfattar familjen Procerodidae 6 arter. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor

Externa länkar 

Planarier
Procerodidae